Та́ллинская улица — название улиц в честь столицы Эстонии в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Таллинская улица — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Таллинская улица — улица в Москве.
 Таллинская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Таллинская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Таллинская улица — улица в Сочи.
 Таллинская улица — улица в городе Тюмени.
 Таллинская улица — улица в городе Уфе.

Украина 
 Таллинская улица — улица в Днепре.
 Таллинская улица — улица в Луганске.

См. также 
 Таллинское шоссе
 Таллинское шоссе (Нарва)